La tomba (The Tomb) – film del 1986 diretto da Fred Olen Ray
La tomba – film del 2004 diretto da Bruno Mattei
La tomba (The Grave) – racconto di P.D. Cacek
La tomba (The Tomb), episodio della quinta stagione di Stargate SG-1
La tomba (The Tomb) – racconto di H.P. Lovecraft

Pagine correlate 
The Tomb